Grube Gustav oder Zeche Gustav steht für folgende Bergwerke:

 Grube Gustav (Abterode), Besucherbergwerk im Höllental (Hessen)
 Grube Gustav Bischof, Rösrath, Nordrhein-Westfalen
 Grube Gustavszeche im Biebertal, Hessen
 Zeche Gustav bei Karlstein am Main, Bayern, siehe Gustavsee #Zeche Gustav
 Zeche Gustav Carl, Niederbredenscheid, Hattingen, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Heinrich Gustav, Werne, Bochum, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Gustavschacht